Buscemi (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Syracuse
Buscemi (dj), het pseudoniem van de Belgische dj Dirk Swartenbroekx

Personen met de achternaam Buscemi
Steve Buscemi, een Amerikaanse acteur